Wilhelm Fresenius ist der Name folgender Personen:

 August Wilhelm Fresenius (1896–1971), deutscher Theologe 
 Theodor Wilhelm Fresenius (1856–1936), deutscher Chemiker 
* Wilhelm Nils Fresenius (1913–2004), deutscher Chemiker